Dit is een lijst van planetoïden 13501-13600. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (13501) - || 1987 VR || 15 november 1987 || A. Mrkos
|-
| (13502) - || 1987 WD || 17 november 1987 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (13503) - || 1988 RH6|| 6 september 1988 || H. Debehogne
|-
| (13504) - || 1988 RV12|| 14 september 1988 || S. J. Bus
|-
| (13505) - || 1989 AB3|| 4 januari 1989 || R. H. McNaught
|-
| (13506) - || 1989 AF3|| 4 januari 1989 || R. H. McNaught
|-
| (13507) - || 1989 AN5|| 4 januari 1989 || R. H. McNaught
|-
| (13508) - || 1989 DC || 27 februari 1989 || A. Sugie
|-
| (13509) - || 1989 GU3|| 4 april 1989 || E. W. Elst
|-
| (13510) - || 1989 OL || 29 juli 1989 || A. C. Gilmore, P. M. Kilmartin
|-
| (13511) - || 1989 RD1|| 5 september 1989 || A. C. Gilmore, P. M. Kilmartin
|-
| (13512) - || 1989 TH1|| 8 oktober 1989 || A. Sugie
|-
| (13513) - || 1990 EL2|| 2 maart 1990 || E. W. Elst
|-
| (13514) - || 1990 MR || 18 juni 1990 || H. E. Holt
|-
| (13515) - || 1990 SG12|| 19 september 1990 || H. E. Holt
|-
| (13516) - || 1990 UO1|| 20 oktober 1990 || A. Sugie
|-
| (13517) - || 1990 UU1|| 20 oktober 1990 || R. H. McNaught
|-
| (13518) - || 1990 VL1|| 12 november 1990 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (13519) - || 1990 VM3|| 15 november 1990 || A. Sugie
|-
| (13520) Félicienrops || 1990 VC6|| 15 november 1990 || E. W. Elst
|-
| (13521) - || 1991 BK || 19 januari 1991 || T. Hioki, S. Hayakawa
|-
| (13522) - || 1991 FG || 18 maart 1991 || R. H. McNaught
|-
| (13523) - || 1991 LU1|| 6 juni 1991 || E. W. Elst
|-
| (13524) - || 1991 OO || 18 juli 1991 || H. E. Holt
|-
| (13525) - || 1991 PG3|| 2 augustus 1991 || E. W. Elst
|-
| (13526) - || 1991 PQ5|| 3 augustus 1991 || E. W. Elst
|-
| (13527) - || 1991 PJ15|| 7 augustus 1991 || H. E. Holt
|-
| (13528) - || 1991 PM16|| 7 augustus 1991 || H. E. Holt
|-
| (13529) - || 1991 RE1|| 1 september 1991 || T. Seki
|-
| (13530) Ninnemann || 1991 RS2|| 9 september 1991 || L. D. Schmadel, F. Börngen
|-
| (13531) Weizsäcker || 1991 RU4|| 13 september 1991 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (13532) - || 1991 RY8|| 11 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (13533) Junili || 1991 RJ11|| 4 september 1991 || E. W. Elst
|-
| (13534) - || 1991 RZ11|| 4 september 1991 || E. W. Elst
|-
| (13535) - || 1991 RS13|| 13 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (13536) - || 1991 RA15|| 15 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (13537) - || 1991 SG || 29 september 1991 || R. H. McNaught
|-
| (13538) - || 1991 ST || 30 september 1991 || R. H. McNaught
|-
| (13539) - || 1991 TY || 2 oktober 1991 || R. H. McNaught
|-
| (13540) Kazukitakahashi || 1991 UR1|| 29 oktober 1991 || A. Takahashi, K. Watanabe
|-
| (13541) - || 1991 VP3|| 4 november 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (13542) - || 1991 VC5|| 10 november 1991 || S. Otomo
|-
| (13543) Butler || 1992 AO2|| 2 januari 1992 || Spacewatch
|-
| (13544) - || 1992 DU5|| 29 februari 1992 || UESAC
|-
| (13545) - || 1992 DZ5|| 29 februari 1992 || UESAC
|-
| (13546) - || 1992 DF8|| 29 februari 1992 || UESAC
|-
| (13547) - || 1992 DJ8|| 29 februari 1992 || UESAC
|-
| (13548) - || 1992 ER1|| 8 maart 1992 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (13549) - || 1992 EW7|| 2 maart 1992 || UESAC
|-
| (13550) - || 1992 EX9|| 2 maart 1992 || UESAC
|-
| (13551) - || 1992 FL1|| 26 maart 1992 || R. H. McNaught
|-
| (13552) - || 1992 GA || 4 april 1992 || A. C. Gilmore, P. M. Kilmartin
|-
| (13553) - || 1992 JE || 2 mei 1992 || T. Seki
|-
| (13554) - || 1992 JL1|| 8 mei 1992 || H. Debehogne, G. L. Vieira
|-
| (13555) - || 1992 JB2|| 2 mei 1992 || H. Debehogne
|-
| (13556) - || 1992 OY7|| 21 juli 1992 || H. Debehogne, Á. López-G.
|-
| (13557) Lievetruwant || 1992 OB9|| 24 juli 1992 || H. Debehogne, Á. López-G.
|-
| (13558) - || 1992 PR6|| 5 augustus 1992 || H. Debehogne, Á. López-G.
|-
| (13559) Werth || 1992 RD1|| 4 september 1992 || L. D. Schmadel, F. Börngen
|-
| (13560) La Pérouse || 1992 RX6|| 2 september 1992 || E. W. Elst
|-
| (13561) - || 1992 SB1|| 23 september 1992 || M. Yanai, K. Watanabe
|-
| (13562) Bobeggleton || 1992 SF11|| 28 september 1992 || Spacewatch
|-
| (13563) - || 1992 UW || 21 oktober 1992 || S. Otomo
|-
| (13564) - || 1992 UH1|| 19 oktober 1992 || M. Yanai, K. Watanabe
|-
| (13565) - || 1992 UZ5|| 28 oktober 1992 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (13566) - || 1992 UM9|| 19 oktober 1992 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (13567) - || 1992 WF1|| 16 november 1992 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (13568) - || 1992 WL3|| 21 november 1992 || N. Kawasato
|-
| (13569) Oshu || 1993 EJ || 4 maart 1993 || T. Seki
|-
| (13570) - || 1993 FH7|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (13571) - || 1993 FT7|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (13572) - || 1993 FS12|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (13573) - || 1993 FZ18|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (13574) - || 1993 FX79|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (13575) - || 1993 GN || 14 april 1993 || S. Otomo
|-
| (13576) - || 1993 HW || 16 april 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (13577) - || 1993 HR1|| 16 april 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (13578) - || 1993 MK || 17 juni 1993 || H. E. Holt
|-
| (13579) Allodd || 1993 NA2|| 12 juli 1993 || E. W. Elst
|-
| (13580) - || 1993 OQ5|| 20 juli 1993 || E. W. Elst
|-
| (13581) - || 1993 QX4|| 19 augustus 1993 || E. F. Helin
|-
| (13582) - || 1993 TN2|| 15 oktober 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (13583) Bosret || 1993 TN18|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (13584) - || 1993 TH19|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (13585) - || 1993 TC20|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (13586) - || 1993 TY22|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (13587) - || 1993 TQ29|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (13588) - || 1993 TU38|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (13589) - || 1993 XM || 8 december 1993 || T. Kobayashi
|-
| (13590) - || 1994 AC3|| 14 januari 1994 || T. Kobayashi
|-
| (13591) - || 1994 BC1|| 16 januari 1994 || T. Kobayashi
|-
| (13592) - || 1994 JU || 8 mei 1994 || T. Kobayashi
|-
| (13593) - || 1994 NF1|| 4 juli 1994 || E. F. Helin
|-
| (13594) - || 1994 PC2|| 9 augustus 1994 || PCAS
|-
| (13595) - || 1994 PL3|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (13596) - || 1994 PD18|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (13597) - || 1994 PH18|| 12 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (13598) - || 1994 PY19|| 12 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (13599) - || 1994 PM21|| 12 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (13600) - || 1994 PL26|| 12 augustus 1994 || E. W. Elst|}

Planetoïdenlijsten